Хорхе Хонатан Эсперикуэта Эскамилья (; 9 августа 1994, Монтеррей, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Пуэбла».

Клубная карьера 
Эсперикуэта воспитанник клуба «УАНЛ Тигрес». 19 сентября 2012 года в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против никарагуанского «Реал Эстели» он дебютировал за команду. В самом конце этой встречи Хонатан забил свой первый гол за «тигров».

В 2014 году для получения игровой практики Эсперикуэта на правах аренды перешёл в испанский «Вильярреал Б». 22 февраля в матче против «Севильи Б» он дебютировал за новую команду.

В 2015 году Хонатан вернулся из аренды. 16 апреля в поединке Кубка Либертадорес против перуанского «Хуан Аурич» Эсперикуэта забил свой первый гол за «тигров». 10 мая в матче против «Толуки» он дебютировал в мексиканской Примере.

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Мексики Эсперикуэта выиграл юношеский домашний чемпионата мира. На турнире он сыграл в матчах против команд Северной Кореи, Конго, Нидерландов, Панамы, Франции, Германии и Уругвая. В поединках против немцев и конголезцев Эспирикуэта забил по голу.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Хонатан стал чемпионом КОНКАКАФ среди молодёжных команд. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Кюрасао, США и Сальвадора. В том же году Эсперикуэта участвовал в Турнире в Тулоне. Летом 2013 года он поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Парагвая, Мали и Испании.

В 2015 году Хонатан в составе олимпийской сборной Мексики завоевал серебряные медали Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Тринидада и Тобаго, Панамы и дважды Уругвая. В поединке против тринидадцев Эсперикуэта забил гол.

Достижения 
Командные

 УАНЛ Тигрес
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2015
 Финалист Кубка Либертадорес — 2015

Международные

 Мексика (до 17)
  Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд — 2011

 Мексика (до 20)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2013

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Атлетико Сан-Луис»
Игроки ФК «Пуэбла»